Armand Jean du Plessis, Cardeal de Richelieu — Cardeal em 1622
 Alphonse Louis de Plessis de Richelieu — Cardeal em 1629

Desambiguação